Polymorfisme of polymorfie (veelvormigheid) betekent dat er van iets verschillende verschijningsvormen bestaan. Het is polymorfisch (veelvormig).

Polymorfisme kan slaan op:
 polymorf (kristallografie),  in de scheikunde, materiaalkunde en mineralogie: het voorkomen van een vaste stof in meer dan een kristalstructuur. 
 allotropie, de mogelijkheid van verschillende verschijningsvormen bij een enkelvoudige vaste stof.
 polymorfie (biologie), polymorfie (genetica), in de biologie: het voorkomen van verschillende fenotypen of variaties binnen een soort; in de genetica: Het voorkomen van variaties in het DNA. Voorbeelden: verschillen in uiterlijk tussen mannetjes en vrouwtjes, verschillende haarkleuren, verschillende lichaamsgrootte.
 enkel-nucleotide polymorfie (Single Nucleotide Polymorphism, SNP) is een type polymorfisme.
 Bij polymorfisme (informatica) in computerprogramma's kan een bepaalde functie veel verschillende specificaties hebben.
 polymorfisme (informatica) is een van de vier pijlers in het object-georienteerde programmeer paradigma, namelijk de techniek om in een abstracte klasse of interface functionaliteit te definiëren die je kunt gebruiken voor (programmeer)objecten van een subtype die verder elk allerlei verschillende vormen kunnen aannemen
 polymorf virus, een zichzelf veranderde code, techniek die hackers gebruiken om antivirusprogramma's om de tuin te leiden.